Municipio de East Brunswick puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de East Brunswick (condado de Middlesex, Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Middlesex.
 Municipio de East Brunswick (condado de Schuylkill, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Schuylkill.